Хощно:

 Хощно — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Хощненский повят.
 Хощно — гмина (волость) в Польше, входит в Хощненский повят, Западно-Поморское воеводство.